Семён Геннадьевич Шестиловский (; ) — белорусский футболист, защитник солигорского «Шахтёра».

Клубная карьера 
Воспитанник минского «Динамо». В первой половине выступал за вторую команду минчан в второй лиге, а затем за дубль в турнире дублёров. 27 ноября 2011 года дебютировал за основную команду в чемпионате Белоруссии. Главный тренер «Динамо» Сергей Овчинников выпустил Шестиловского в стартовом составе на дерби с «Минском».

В сезоне 2012 года выступал на правах аренды в первой лиге за клуб «Берёза-2010». За новую команду впервые сыграл 21 апреля 2012 года против «Городеи». Шестиловский вышел на поле с первых минут и провёл весь матч. Всего в «Берёзе» защитник провёл три сезона. За это время он принял участие в 45 матчах, в которых забил два мяча.

Первую половину 2015 года провёл в «Динамо», приняв участие в одной игре кубка страны со «Смолевичами». 23 июля футболист отправился в аренду до конца сезона в клуб первой лиги «Городею». Первый матч сыграл 26 июля против «Сморгони». Шестиловский появился на поле на 76-й минуте, а его команда одержала разгромную победу над соперником со счётом 6:1. По итогам сезона «Городея» заняла второе место в турнирной таблице и вышла в высшую лигу. Следующие два сезона провёл также на правах аренды в «Городее».

22 февраля 2018 года подписал двухлетний контракт с «Городеей». В начале сезона 2018 оставался на скамейке запасных, а с июля закрепился в стартовом составе. С июня по август 2019 года не играл из-за травмы, позже вернул себе место в основе.

В сентябре 2020 года перешёл в мозырскую «Славию». В ноябре 2022 года футболист покинул клуб по окончании срока действия контракта.

В декабре 2022 года к футболист проявлял интерес солигорский «Шахтёр». Официально 26 декабря 2022 года футболист перешёл в солигорский клуб. Стал обладателем Суперкубка Белоруссии 25 февраля 2023 года, где солигорский клуб одержал победу над «Гомелем».

Карьера в сборных 
Выступал за юношеские сборные Белоруссии в отборочных турнирах к чемпионатам Европы. 9 сентября 2013 года дебютировал за молодёжную сборную в матче отборочного турнира к чемпионату Европы против сверстников из Франции. Также в составе молодёжной сборной принимал участие в Кубках Содружества в 2014 и 2015 годах, где становился бронзовым призёром.

Достижения 
 «Городея»
 Серебряный призёр Первой лиги Белоруссии: 2015

 «Шахтёр» (Солигорск)
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2023

 Белоруссия (до 21)
 Бронзовый призёр Кубка Содружества (2): 2014, 2015

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Городея»

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Берёза-2010»
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»